Duluth (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Duluth (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota